Eberhard Mehl, schermidore
Maurice G. Mehl, paleontologo

Altri progetti